Die Saison 2002/03 der Oberliga Südwest war die 25. Spielzeit der Fußball-Oberliga Südwest seit ihrer Wiedereinführung im Jahr 1978 und die neunte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherten sich die Amateure des 1. FSV Mainz 05 mit sieben Punkten Vorsprung auf den SC Hauenstein.

Die Abstiegsränge belegten der VfL Hamm/Sieg, SV Röchling Völklingen, SC Halberg Brebach und die Eisbachtaler Sportfreunde.

Die Aufsteiger waren Hassia Bingen aus der Verbandsliga Südwest, der SV Klausen aus der Rheinlandliga und die Sportfreunde Köllerbach aus der Verbandsliga Saar. Aus der Regionalliga Süd stieg Borussia Neunkirchen ab.

Die Torschützenkönige wurden Melori Bigvava von der SpVgg EGC Wirges und Thorsten Schroll vom FV Engers 07. Sie erzielten jeweils 20 Treffer.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Südwest 2002/03 bei kicker.de

2002
Fußballsaison 2002/03